Heinz Berggruen (1914-2007), journaliste, collectionneur, galeriste et marchand d'art allemand.
 Nicolas Berggruen (1961-), investisseur, philanthrope et collectionneur d'art américano-allemand.

Divers 
 Institut Berggruen
 Musée Berggruen
Patronyme germanique